Willem Scholten (politicus)
 Willem Scholten (directeur)
 Willem Albert Scholten, een landbouw-industrieel